Сезон 2023 — 6-й сезон в высшем дивизионе в Российской суперлиге и 5-й - юбилейный год после основания для московского «Локомотива» .

Основной состав 
Изменения в составе

* В аренду 
** Из аренды

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Соревнования

Суперлига

Предварительный этап

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Заключительный этап

Кубок России

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Молодёжный состав

Соревнования

Молодежная лига

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ЖФК ЛокомотивРаздел женской команды на оф. сайте ФК "Локомотив"Страница команды на сайте Суперлиги 

2023
2023 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин
Локомотив